Il termine Hogg può riferirsi a:

Astronomia
 2917 Sawyer Hogg – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1980
 156542 Hogg – asteroide della fascia principale, scoperto nel 2002
 Hogg 22 – piccolo ammasso aperto della costellazione dell'Altare

Geografia
 Contea di Jim Hogg – contea statunitense dello stato del Texas

Persone
 Allister Hogg – rugbista scozzese (1983-  )
 Andrew Hogg – calciatore maltese (1985-  )
 Chris Hogg – calciatore inglese (1985-  )
 David Hogg – attivista statunitense (2000-   )
 Helen Sawyer Hogg – astronoma canadese (1905-1993)
 Henry Roughton Hogg – aracnologo britannico (1850-1923)
 Ian Hogg – calciatore neozelandese (1989-  )
 James Hogg – poeta e scrittore scozzese (1770-1835)
 Jonathan Hogg – calciatore inglese (1988-  )
 Kathleen Erin Hogg Woodiwiss – scrittrice statunitense (1939-2007).
 Michael Lindsay-Hogg – regista cinematografico statunitense (1940-  )
 Peter Hogg – , scrittore e giurista canadese (1939- )
 Stuart Hogg – rugbista a 15 britannico (1992-  )
 Tracy Hogg – infermiera inglese (1960-2004)
 Wendy Hogg – ex nuotatrice canadese (1956- )

Personaggi immaginari
 Boss Hogg – personaggio immaginario della serie televisiva americana The Dukes of Hazzard
 Cletus Hogg – personaggio immaginario della serie televisiva americana The Dukes of Hazzard (vicesceriffo)